Czesław Majorek – polski pedagog
 Czesław Majorek – polski duchowny katolicki